Трюгве Халворсен (, ? — ?) — норвежский шахматист.

Двукратный чемпион Норвегии (1933 и 1934 гг.; в 1933 г. разделил 1—2 места и выиграл дополнительный матч).

В составе сборной Норвегии участник трех шахматных олимпиад (1930, 1931 и 1958 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Т. Халворсена в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Халворсена на сайте 365Chess

Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад